У списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Чаді значиться 2 найменування (на 2013 рік), це 0,1 % від загального числа (1092 на 2018 рік). 1 об'єкт включений в список з природним критеріям та 1 — за змішаними критеріями.

Станом на 2017 рік, 7 об'єктів на території Чаду знаходяться в числі кандидатів на включення до списку всесвітньої спадщини.

Об'єкти списку

Посилання 

 

Списки Світової спадщини
Списки:Чад
Культура Чаду